Мыс Астафьева — топоним в Приморском крае России.

 Мыс Астафьева — мыс на полуострове Трудном в Находкинском городском округе Приморского края.
 Мыс Астафьева (Хасанский район) — мыс на полуострове Краббе в Хасанском районе Приморского края.
 Мыс Астафьева — железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги.
 Мыс Астафьева — микрорайон города Находки.